Депардьё () — французская фамилия. Известные носители:

 Депардьё, Гийом (1971—2008) — французский актёр; сын Жерара Депардьё.
 Депардьё, Жерар (род. 1948) — французский актёр.
 Депардьё, Жюли (род. 1973) — французская киноактриса; дочь Жерара Депардьё.
 Депардьё, Элизабет (род. 1940) — французская актриса; жена Жерара Депардьё.
 (19999) Депардьё — астероид.